Астурия:

 Астурия — автономное сообщество и провинция на севере Испании.
 Астурия — христианское государство, образованное на Пиренейском полуострове после завоевания мусульманами в 718 году.
 Астурия — 5-я пьеса Испанской Сюиты № 1 Исаака Альбениса.